Константиновская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи, СССР и Латвии:

Существующая
 Константиновская волость (Латвия) — в Краславском крае Латвии

Упразднённые
 Константиновская волость (Кокчетавский уезд) — в составе Акмолинской области
 Константиновская волость (Александровский уезд) — в составе Владимирской губернии
 Константиновская волость (Богучарский уезд) — в составе Воронежской губернии
 Константиновская волость (Вилькомирский уезд) — в составе Ковенской губернии
 Константиновская волость (Россиенский уезд) — в составе Ковенской губернии
 Константиновская волость (Троицкий уезд) — в составе Оренбургской губернии
 Константиновская волость (Самарский уезд) — в составе Самарской губернии
 Константиновская волость (Гдовский уезд) — в составе Санкт-Петербургской губернии
 Константиновская волость (Петергофский уезд) — в составе Санкт-Петербургской губернии
 Константиновская волость (Бежецкий уезд) — в составе Тверской губернии
 Константиновская волость (Кашинский уезд) — в составе Тверской губернии
 Константиновская волость (Богодуховский уезд) — в составе Харьковской губернии
 Константиновская волость (Елисаветградский уезд) — в составе Херсонской губернии